Ryton – starożytne naczynie

Miejscowości w Anglii:
 Ryton – miejscowość w hrabstwie Gloucestershire
 Ryton – miejscowość w hrabstwie North Yorkshire
 Ryton – miejscowość w hrabstwie Shropshire
 Ryton – miasto w hrabstwie Tyne and Wear
 Ryton – miejscowość w hrabstwie Warwickshire
 Ryton-on-Dunsmore – miejscowość w hrabstwie Warwickshire

Rzeki:
 Ryton – rzeka w Anglii, w hrabstwie Nottinghamshire
 Ryton – rzeka w Nowej Zelandii